Shilin () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się w północnej części miasta.

Populacja dzielnicy Shilin w 2016 roku liczyła 289 939 mieszkańców – 149 928 kobiet i 140 011 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 106 807, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,71 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Tajpej